Assedio di Taormina – assedio avvenuto nel 394 a.C. compiuto da Dionisio I, tiranno di Siracusa
 Assedio di Taormina – assedio avvenuto nel 902, ad opera degli arabi
 Assedio di Taormina – assedio avvenuto nel 962, ad opera degli arabi
 Assedio di Taormina – assedio avvenuto nel 1078, ad opera dei normanni
 Assedio di Taormina – assedio avvenuto nel 1675